Żurawia ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Żurawia (Biała Rawska), Weiler in der Gmina Biała Rawska in der Woiwodschaft Łódź
 Żurawia (Kcynia), Dorf der Gmina Kcynia in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern